Вільям Гарвей (William Garway, 1 квітня 1578  — †3 червня 1657) — англійський лікар і природознавець, засновник сучасної фізіології та ембріології.
 4278 Гарвей 4278 Гарвей (4278 Harvey) — астероїд головного поясу.